Eerste Slag bij Olmedo (1445)
Tweede Slag bij Olmedo (1467)